Потыпкино — деревня Октябрьского сельского округа в Октябрьском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области .

Деревня расположена между берегом Волги и дорогой  Ярославль—Рыбинск, на левом берегу безымянного левого притока реки Сонохта. Примерно в 1,5 км к югу от Потыкино, с противоположной южной стороны дороги — центр сельского поселения посёлок Октябрьский. Дороги к северу через Потыпкино и урочище Левино ведут к деревне Панфилки . 

На 1 января 2007 года в деревне числилось 8 постоянных жителей . Почтовое отделение, расположенное в посёлке Октябрьский, обслуживает в деревне 13 домов .

Население

Примечания 

 

Населённые пункты Октябрьского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области